

Toponyme 

 Goldbach, bourg allemande de l'arrondissement d'Aschaffenourg, en Bavière ;
 Goldbach, commune allemande de l'arrondissement de Gotha, en Thuringe ;
 Goldbach, ancienne commune du département du Haut-Rhin, aujourd'hui intégrée à Goldbach-Altenbach.

Patronyme 

 Christian Goldbach, mathématicien allemand, auteur de la conjecture du même nom.
 Karl Ludwig Goldbach (1793-1824), botaniste allemand qui fut au service de l'Empire russe.
 Goldbachia, genre de crucifères nommé d'après ce botaniste.